Het seizoen 1. slovenska nogometna liga 2013–2014 was het 23ste seizoen sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek dat om het landskampioenschap werd gestreden in de hoogste afdeling van het Sloveense betaald voetbal. De tien deelnemende teams troffen elkaar vier keer.

NK Maribor trad aan als regerend landskampioen en wist de titel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Ante Šimundža. Hij volgde Ante Čačić op gedurende het seizoen.

De competitie begon op 13 juli 2013 en eindigde op 25 mei 2014. In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 483 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.68 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Kroaat Mate Eterović van NK Rudar Velenje met 19 treffers.

De nummer voorlaatst, NK Krka, hoefde uiteindelijk geen play-offs promotie/degradatie te spelen, omdat NK Roltek Dob − de winnaar van de 2. slovenska nogometna liga − promotie werd ontzegd. NK Radomlje, de nummer twee in de eindrangschikking in de op een na hoogste divisie, kreeg daardoor rechtstreeks toegang tot de hoogste afdeling voor het seizoen 2014/15.

Teams

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || NK Maribor || 36 ||24||  5  ||7  ||78 || 31 || +47|| 77
|-style="background:#BBEBFF;"
|2 || FC Koper || 36  ||21  ||6  ||9  ||52 || 36 || +16|| 69
|-style="background:#BBEBFF;"
|3 || NK Rudar Velenje ||  36  ||18  ||9  ||9  ||55 || 33 || +22|| 63
|-style="background:#CCF3FF;"
|4 || ND Gorica ||  36  ||16 ||10 ||10  ||60 ||32 || +28|| 58
|-
|5 || NK Zavrč ||  36  ||16  ||5 ||15  ||58 || 63 || −5|| 53
|-
|6 || NK Domžale || 36  ||10 ||15 ||11  ||47 || 36 || +11|| 45
|-
|7 || Olimpija Ljubljana || 36  ||12  ||6 ||18  ||38 || 56 || −18|| 42
|-
|8 || NK Celje || 36  ||10  ||7 ||19  ||30 || 58 || −28|| 37
|-style="background:#FFE6E6;" 
|9 || NK Krka || 36   ||8  ||7 ||21  ||31 || 64 || −33|| 31  
|-style="background:#FFCCCC;"
|10 || NK Triglav Kranj || 36  ||6  ||8 ||22  ||34 || 74 || −40|| '26 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

NK Maribor

Bijgaand een overzicht van de spelers van NK Maribor, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Ante Šimundža voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Slovenië werden. Šimundža was Ante Čačić opgevolgd gedurende het seizoen.

Zie ook
Sloveense voetbalbeker 2013/14
Sloveens voetbalelftal in 2013
Sloveens voetbalelftal in 2014

2014
Slovenska